Койотепек () — город в Мексике, штат Мехико, административный центр одноимённого муниципалитета. Численность населения, по данным переписи 2010 года, составила 35 677 человек.

История 
Первое упоминание о Койотепеке датируется 1395 годом. Археологические находки показали, что на этой территории проживали различные народности: отоми, теотиуакансы, чичимеки, тольтеки и ацтеки.

Источники 

Города Мехико